Войвода — многозначный термин.

Фамилия 
 Войвода, Малесия (1970—2021) — югославский футболист и черногорский футбольный тренер.
 Войвода, Мергим (род. 1995) — косоварский футболист.
 Войвода, Хуан Пабло (род. 1975) — аргентинский футболист и тренер.

Топоним 
 Войвода — село в Болгарии.

См. также